The Battle of Gettysburg, and Other Poems – tomik poetycki Fredericka D. McMillena, opublikowany w 1919. Tomik zawiera Prelude, tytułowy poemat The Battle of Gettysburg i sześć innych wierszy.

Przypisy

Bibliografia 
 
Amerykańskie utwory poetyckie
Utwory literackie z 1919
Utwory literackie o wojnie secesyjnej